Серге́й Оле́гович Кости́цын (; 20 марта 1987, Новополоцк, СССР) — белорусский хоккеист, крайний нападающий клуба «Металлург (Жлобин)». Младший брат Андрея Костицына.

Биография 
Воспитанник новополоцкой детско-юношеской хоккейной школы.

Участник чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008 года в составе сборной Белоруссии.

За национальную сборную Белоруссии провёл 8 матчей, набрал 6 (2+4) бомбардирских баллов. Провел 232 игры регулярного сезона НХЛ, в которых набрал 118 (47+71) очков. В сезоне 2010/2011 нанёс 93 броска в створ ворот соперников, забив 23 гола и занял 1-е место в НХЛ по реализации бросков (24,7 %).

6 июля 2013 года подписал 3-летний контракт с омским «Авангардом».

Костицын перешёл в «Ак Барс» в результате обмена 13 июня 2014 года на Константина Барулина.

Костицын-младший обладает хорошим кистевым броском, точным пасом и неплохой скоростью.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Достижения 
 Обладатель кубка Белоруссии 2004, 2007.
 Участник матча звёзд КХЛ: 2015.

См. также 
 Список хоккеистов Белоруссии в НХЛ

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на официальном сайте КХЛ
 Статистика на сайте «Internet hockey database»
 Статистика на сайте www.eurohockey.net

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Юниор» Минск
Игроки ХК «Гомель»
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Чиксереда»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Выпускники Полоцкого государственного университета
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»